Johana Žofie Bavorská (c. 1373, Mnichov – 17. října 1410, Vídeň) byla vévodkyně rakouská pocházející z Wittelbašské dynastie.

Život 
Byla nejmladší dcerou dolnobavorsko-straubinského vévody a hraběte z Holandu Albrechta I. a piastovny Markéty Břežské.

Na důkaz smíru mezi Albrechtem I. Bavorským a rakouským vévodou Albrechtem III., byl dohodnut sňatek Johany Žofie se synem vévody, Albrechtem IV. Rakouským. Svatba se konala ve Vídni roku 1390. Svému manželovi porodila Johana Žofie dvě děti. Zemřela v roce 1410 a byla pochována ve vídeňském chrámu sv. Štěpána.

Potomci 
 Markéta (26. června 1395 – 24. prosince 1447), ⚭ 1412 Jindřich XVI. Bavorský (1386–1450)
 Albrecht V. (10. srpna 1397 – 27. října 1439), rakouský vévoda, král uherský, český a římský, ⚭ 1422 Alžběta Lucemburská (28. února 1409 – 19. prosince 1442)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 Genealogie

Johana Žofie Bavorská
Johana Žofie
Rakouské vévodkyně
Narození v Mnichově
Úmrtí ve Vídni
Pohřbení v katedrále svatého Štěpána ve Vídni
Narození ve 14. století
Úmrtí 17. října
Úmrtí v roce 1410
Ženy